Мариупольская культурно-историческая общность — зонтичный термин для ряда родственных археологических культур:
 азово-днепровская культура
 днепро-донецкая культура

Термин введён в оборот по Мариупольскому могильнику.

Литература 
 Телегин Д. Я. Неолитические могильники мариупольского типа. К., 1991
 Котова Н. С. Мариупольская культурно-историческая область (Днепро-Донское междуречье). Луцк, 1994

Ссылки 
 Мариупольская культура
 Мариупольская культурно-историческая область